English Tapas — девятый студийный альбом британского дуэта Sleaford Mods (вокалист Джейсон Уильямсон и музыкант Эндрю Фёрн), вышедший 3 марта 2017 года на лейбле Rough Trade Records. Записан в студии Steve Mackey's West Heath Garage в Лондоне.

Об альбоме 
Альбом дебютировал на 12-м месте в официальном британском хит-параде UK Albums Chart.

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. Сайт Metacritic, анализируя 20 рецензий дал альбому 81 из 100 возможных баллов. Положительные отзывы дали такие издания как AllMusic, Mojo, The Guardian, The Independent, NME, The Observer, Pitchfork, Q, Rolling Stone, Uncut.

Награды и номинации

Итоговые списки

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Sleaford Mods — Carlton Touts — Echoplex in Los Angeles 
 Sleaford Mods — B.H.S.  (B.H.S. (Live on KEXP) )

Альбомы Великобритании
Панк-альбомы
Альбомы Rough Trade Records